Lecanophora kan syfta på:

 Lecanophora (djur) – ett släkte av skalbaggar
 Lecanophora (växter) – ett släkte av växter